Besenfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Besenfelder (1939–2021), deutscher Gewerkschafter und Lehrer
 Ottmar Besenfelder (1908–1994), deutscher Architekt